

Geografia 
Gagliano Aterno – comune italiano in Abruzzo
Gagliano Castelferrato – comune italiano in Sicilia
Gagliano del Capo – comune italiano in Puglia

Gagliano (o Galliano) – frazione del comune italiano di Barberino di Mugello in Toscana
Gagliano – frazione del comune italiano di Cividale del Friuli in Friuli-Venezia Giulia
Gagliano di Catanzaro – quartiere di Catanzaro, in Calabria

 Gagliano o Gaglian o Gallon (Galun) – scoglio dell'arcipelago delle isole Quarnerine in Croazia

Persone 
Alessandro Gagliano – liutaio napoletano
Angelo Gagliano – criminale italiano
Bob Gagliano – ex giocatore di football americano statunitense
Christophe Gagliano – ex judoka francese
Giuseppe Gagliano – compositore e direttore d'orchestra italiano
Leonardo Gagliano – fumettista italiano
Marco da Gagliano – compositore e religioso italiano
Nicolò Gagliano – liutaio napoletano
Robert G. Gagliano – oncologo ed astrofilo statunitense
Tommaso Gagliano – criminale italiano

Altro 
Gagliano – famiglia di liutai napoletani
Gagliano – nome con il quale lo scrittore Carlo Levi, nel romanzo Cristo si è fermato a Eboli, chiama il comune di Aliano, in provincia di Matera.